El término regresión puede hacer referencia a:

Psicoanálisis, psiquiatría y psicología
 Regresión, mecanismo de defensa psíquico consistente en la vuelta a un nivel anterior del desarrollo.

Matemática y estadística
 Regresión (estadística): la regresión estadística o regresión a la media es la tendencia de una medición extrema a presentarse más cercana a la media en una segunda medición.
 Regresión lineal (matemática, estadística).
 Regresión logística (estadística). 
 Regresión de arista o Regularización de Tikhonov (matemática).

Informática
 Regresión (informática): las pruebas de regresión son cualquier tipo de pruebas de software que intentan descubrir las causas de nuevos errores (bugs), carencias de funcionalidad, o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software, inducidos por cambios recientemente realizados en partes de la aplicación que anteriormente al citado cambio no eran propensas a este tipo de error.

Biología
 Para la regresión en biología véase Atavismo.

Música
 Regresión, grupo de hard rock de Barcelona (España).

Cine
 Regresión, película de Alejandro Amenábar de 2015.

Geología
 Regresión marina, proceso geológico de retirada del mar por bajada del nivel marino o ascenso de las tierras emergidas.

Parapsicología
 Regresión (parapsicología): Regresión a vidas pasadas.